Knoet de Grote, koning van Denemarken (1018-1035), Engeland en Noorwegen
 Knoet II van Zweden, koning van Zweden (1229-1234)